Saint-Pierre-Bois, municipi francès a la regió d'Alsàcia (departament del Baix Rin).
 Saint-Pierre-De-Fursac, localitat i comuna de França al districte de Guéret (regió de Llemosí).
 Saint-Pierre-Le-Bost, localitat i comuna de França al districte de Guéret (regió de Llemosí).
 Saint-Pierre (Alta Garona), municipi del departament francès de l'Alta Garona a la regió de Migdia-Pirineus.
 Saint-Pierre (illa de la Reunió), municipi francès, a l'illa de la Reunió.
 Saint-Pierre (Baix Rin), municipi francès a la regió d'Alsàcia (departament del Baix Rin).
 Saint-Pierre (Martinica), municipi francès a la regió de Martinica.
 Saint-Pierre-de-Lages, municipi del departament francès de l'Alta Garona, a la regió de Migdia-Pirineus.

 Saint-Pierre-de-la-Fage, municipi francès al departament de l'Erau (regió del llenguadoc-Rosselló).

 Saint-Pierre-des-Champs, municipi francès al departament de l'Aude i a la regió de Llenguadoc-Rosselló.
 Saint-Pierre (Vall d'Aosta), municipi italià situat a la regió de Vall d'Aosta al marge esquerre del Dora Baltea.

 Saint-Pierre-du-Mont, municipi francès, situat al departament de Calvados (regió de la Baixa Normandia).

 Saint-Pierre-de-Plesguen, municipi francès situat a la regió de Bretanya.

 Saint-Pierre-Bellevue, comuna de França del departament de Cruesa, al districte d'Aubusson (regió de Llemosí).
 Saint-Pierre (Saint-Pierre i Miquelon), municipi francès.
 Saint-Pierre-d'Irube, municipi d'Iparralde al territori de Lapurdi, departament dels Pirineus Atlàntics (regió d'Aquitània).
 Saint-Pierre-de-Rivière, municipi de la regió del Migdia-Pirineus, departament de l'Arieja.
 Saint-Pierre-Quiberon, municipi francès a la regió de Bretanya (departament de Morbihan).
 Lourdoueix-Saint-Pierre, comuna de França a la regió de Llemosí, al districte de Guéret.
 Pouligny-Saint-Pierre, municipi de la regió de Centre, departament de l'Indre.
 Saint-Pierre-Brouck, municipi francès a la regió de Nord – Pas-de-Calais.

 Cantó de Saint-Pierre-2, cantó de l'illa de la Reunió, regió d'ultramar francesa de l'Oceà Índic.
 Cantó de Saint-Pierre-1, cantó de l'illa de la Reunió, regió d'ultramar francesa de l'Oceà Índic.
 Cantó de Saint-Pierre, divisió administrativa francesa situat al departament de Martinica a la regió de Martinica.
 Woluwe-Saint-Pierre, comuna de la Regió de Brussel·les-Capital.
 Cercle Saint-Pierre de Limoges, club francès de basquetbol de la ciutat de Llemotges.
 Pouligny-Saint-Pierre (formatge), formatge de la regió del Berry al departament de l'Indre.

 Cantó de Saint-Pierre-3, cantó de l'illa de la Reunió, regió d'ultramar francesa de l'Oceà Índic.

 Districte de Saint-Pierre (Reunió), divisió administrativa francesa al departament i regió de l'illa de la Reunió.
 Saint-Pierre i Miquelon, arxipèlag de l'Amèrica del Nord compost per dues illes principals.
 Cantó de Saint-Pierre-de-Chignac, cantó francès del departament de la Dordonya (regió d'Aquitània).